Regno Unito
 Calverton – parrocchia civile del Buckinghamshire
 Calverton – parrocchia civile del Nottinghamshire
 Stati Uniti d'America
 Calverton – census-designated place della Contea di Prince George's, Maryland
 Calverton – census-designated place della Contea di Suffolk, New York
 Calverton – census-designated place della contea di Fauquier, Virginia